Weilersbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Weilersbach (Oberfranken), Gemeinde im Landkreis Forchheim, Bayern

Orte:
 Weilersbach (Braunsbach), Weiler im Ortsteil Steinkirchen der Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Weilersbach (Villingen-Schwenningen), Stadtteil und Dorf von Villingen-Schwenningen, Baden-Württemberg 
 Weilersbach (Oberried), Ortsteil der Gemeinde Oberried, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Weilersbacher Viehhütte, Wohnplatz im Ortsteil Zastler, Gemeinde Oberried, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Weilersbach ist ein Gewässername:
 Weilersbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers bei Weilersbach, Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Weilersbach (Rötelbach), rechter Zufluss des Rötelbachs bei Raboldshausen, Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Weilersbach (Steinbach), rechter Oberlauf des Steinbachs (zur Rauhen Ebrach) bis Obersteinbach, Gemeinde Rauhenebrach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Weilersbach (Steinlach), linker Zufluss der Steinlach in Dußlingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Weilersbach (Wiesent), rechter Zufluss der Wiesent in der Gemeinde Weilersbach, Landkreis Forchheim, Bayern. Siehe Liste der Fließgewässer im Flusssystem Wiesent.

Siehe auch:
  Weilerbach
 Weilersklinge